Nimbapanchax är ett släkte av fiskar. Nimbapanchax ingår i familjen Nothobranchiidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Strålfeniga fiskar
Nimbapanchax